Chinesische Botschaft in Deutschland steht für:

 Chinesische Botschaft in Berlin
 Botschaft der Volksrepublik China (Bonn)